

Histoire 

 Pierre de Goiasmeret (av. 1464 - ap. 1481), seigneur de Gouesmeret
 Raoulet de Goesmeret ( - ap. 1481)

 Gilles de Gouesmeret ( - av. 1536)

Armes

Terres 
 Coetmeret, à Bains-sur-Oust

Notes et références 

Famille noble française
Famille noble de Bretagne